Tropizodium är ett släkte av spindlar. Tropizodium ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Tropizodium